Массовое убийство в гимназии № 175 (Республика Татарстан) произошло утром 11 мая 2021 года в Казани на улице Джаудата Файзи. В результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, 32 пострадали. После стрельбы нападавший, Ильназ Галявиев, был задержан.

Ход событий 

Перед совершением нападения на гимназию утром 11 мая Галявиев поджёг свою квартиру в трёх местах и рассыпал по полу кухни огромное количество аммиачной селитры. Однако огонь вскоре погас, и шестиэтажный дом не взорвался.

Юношу с оружием видели несколько человек на улице, но ни один из них не решил уведомить о нём полицию. По данным источника ТАСС, информация о ЧП появилась у полиции ещё в 9:18, хотя нападавший вошёл в здание в 9:19. Второе сообщение поступило в 9:19. Звонивший заявил о стрельбе и взрывах. В это же время зафиксировали ещё один вызов. По рассказу одного из учеников, он слышал хлопок, потом увидел какой-то газ в кабинете и услышал ещё несколько хлопков.

Ещё с улицы под огонь попали 19-летняя девушка, подходившая к школе одновременно со стрелком, и школьный разнорабочий, который увидел преступника в окно и попытался преградить ему путь. Школьный вахтёр нажала тревожную кнопку и спряталась под стол. Директор школы по громкой связи предупредила о нападении и велела учителям закрыться с учениками в учебных классах. На первом этаже преступник застрелил учителя Венеру Айзатову, а у запертой двери кабинета начальных классов привёл в действие самодельное взрывное устройство и далее пошёл по этажам.

Большинство классов было к этому моменту закрыто. На третьем этаже ему удалось войти в кабинет (в момент нападения в кабинете не сработал громкоговоритель: учитель не услышала сообщение директора и не успела запереть двери), где проходил родной язык у 8 «А» класса, он выстрелил в классную руководительницу, после чего он застрелил двух учеников сидевших за одной партой (мальчика и девочку). Далее он начал стрелять по всем ученикам класса, целясь в их головы. В коридоре стрелок убил учителя английского языка Эльвиру Игнатьеву, которая, будучи свободной от уроков, вышла на шум. Увидев из окна коридора, что на футбольной уличной площадке проходит урок физкультуры, он прямо из окна произвёл один-два выстрела, целясь в толпу школьников. Зайдя опять в класс 8 «А», увидел, как выжившие ученики пытаются через окно третьего этажа выпрыгнуть на улицу, и начал стрелять в них.

В 9:27 появились первые данные о пострадавших. «Слышна стрельба, есть раненые, кровь», — сказала одна из восьмиклассниц. После этого жители соседних домов стали говорить о том, что из окон третьего этажа школы на улицу прыгают дети.

В 9:33 туда прибыли полицейские, которые практически сразу задержали Ильназа Галявиева, вышедшего на крыльцо с поднятыми руками. На тот момент в гимназии находилось 714 учащихся и около 70 педагогов и сотрудников. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые эвакуировали учеников и работников гимназии.

Около 11 часов к гимназии приехал президент Республики Татарстан.

В 11 часов пресс-служба МВД России сообщила о задержании нападавшего и введении режима контртеррористической операции.

Личность подозреваемого 
В совершении преступления подозревается 19-летний Галявиев Ильназ Ринатович, задержанный правоохранительными органами сразу после стрельбы в гимназии. Галявиев родился 11 сентября 2001 года в Казани, второй ребёнок в семье. Он гордился рождением в день знаменитых террористических атак в США. СМИ сообщали, что он учился в 175-ой гимназии, в 2017 году, после 9-го класса, поступил в колледж университета управления «ТИСБИ» по направлению «Информационные технологии». Ректор этого учебного заведения Нэлла Прусс сообщила, что он всегда был опрятным, не пропускал занятия. Староста его учебной группы рассказал, что он был замкнутым и нелюдимым, но в то же время помогал сверстникам с учёбой, и однажды предложил одному из них вступить в некую секту, но это предложение было воспринято как шутка.

2021 год должен был стать для Галявиева выпускным, но в апреле он пропустил экзамены и защиту практики, за что 26 апреля был отчислен. Весной 2021 года от Ильназа съехали все проживавшие с ним родственники (мать, отец и 21-летний брат). С этого момента Галявиев проживал в квартире один; примерно с этого же времени он начал совершать действия, которые можно посчитать подготовкой к нападению: прошёл 6-часовые курсы по безопасному обращению с оружием, получил необходимые медицинские справки, лицензию на оружие, оформил охотничий билет и приобрёл полуавтоматическое гладкоствольное ружьё Hatsan Escort PS, а также патроны (несмотря на то, что он страдает энцефалопатией). Деньги на покупку амуниции Ильназ, согласно собственным показаниям, получил от продажи другим игрокам скинов в онлайн-игре Counter-Strike: Global Offensive. Приобретённое оружие хранилось дома в сейфе. Также Галявиев изучал изготовление самодельных взрывных устройств. В его квартире при обыске были обнаружены аммиачная селитра, весы, гвозди и другие компоненты.

Ряд анонимных Телеграм-каналов распространил видеозапись задержанного в отделе полиции, в которой он заявлял о том, что осознал себя богом, о пробуждении монстра внутри себя и о ненависти ко всем. По данным источника ТАСС, нападавшему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В Следственном комитете 12 мая сообщили, что ранее Галявиев неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, в 2020 году ему был поставлен диагноз энцефалопатия, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Был обнаружен Телеграм-канал Галявиева. Канал был открытым, и предполагаемый убийца как минимум несколько раз предупредил о том, что собирается «убить огромное количество биомусора», однако этого никто не заметил. По словам создателя мессенджера Павла Дурова, Ильназ Галявиев сделал свой телеграм-канал публичным всего за 15 минут до нападения на гимназию.
«На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — заявил Дуров.
Дуров считает, что даже если бы правоохранительные органы следили онлайн за всем, что происходит в Интернете, они всё равно не успели бы отреагировать на подобные происшествия. Галявиев намеренно не раскрывал своих планов, держа их в тайне.
«Полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — заявил Дуров.

Появлялись сообщения о ликвидации второго подозреваемого, однако МВД Татарстана опровергло наличие сообщников у нападавшего.

Погибшие и раненые 

В результате нападения погибли 9 человек: 7 учеников 8 А класса в возрасте от 14 до 15 лет и 2 педагога — 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева (в 2018 году заняла второе место в конкурсе педагогического мастерства «Учитель года», в 2019 году с красным дипломом окончила бакалавриат Казанского федерального университета и там же училась в магистратуре) и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова; непосредственно на месте происшествия погибли 8 человек, в больнице умер 1 человек.

По состоянию на 11 мая было госпитализировано 3 взрослых и 18 детей, из них 6 раненых находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Правительство региона организует выплаты семьям погибших и раненым. Согласно поручению президента России Владимира Путина, также будет оказано содействие пострадавшим и родственникам погибших, а также обеспечена медицинская и психологическая помощь.

12 мая в Татарстане был объявлен днём траура в память о жертвах массового убийства.

Расследование и суд 
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц общеопасным способом»).

10 декабря 2021 года подозреваемому предъявлено окончательное обвинение. Его обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, а именно убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.

После ареста Галявиев был доставлен в Москву, ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза в Научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Сообщалось (по состоянию на 21 июля), что Институт им. Сербского признал Галявиева совершившим это преступное деяние в состоянии невменяемости, но официальные документы о результатах экспертизы в СК РФ ещё не поступили. По сообщению адвоката обвиняемого Владимира Богдана, по состоянию на 16 ноября 2021 года после второй психолого-психиатрической экспертизы Галявиева признали совершившим преступление в состоянии вменяемости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин объяснил результат первой экспертизы тем, что «не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения „колумбайн“». К проведению повторной экспертизы был привлечён более широкий состав экспертов, которым следствие представило дополнительные материалы — выводы деструктологов о том, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения. 9 ноября 2022 года над Ильназом Галявиевым начался судебный процесс.

В ходе судебного следствия стороной обвинения были озвучены протоколы осмотра видеокамер гимназии №175. Следователи, проводившие осмотр видеозаписей, заключили, что «в ходе просмотра указанных выше видеозаписей с камер, установленных на территории внутри и снаружи гимназии, для обнаружения лиц, которые участвовали в совершении преступления совместно с обвиняемым Галявиевым, содействовали ему в совершении преступления путем перемещения предметов, похожих на оружие и боеприпасы, иных предметов, устраняли  различные препятствия перед обвиняемым Галявиевым для совершения преступления, принимали попытки для сокрытия следов преступления и самого обвиняемого Галявиева, предметов, похожих на оружие, боеприпасов и иных предметов, произведенным осмотром видеозаписей установлено, что такие лица отсутствуют».

Мнения 
В 2018 году военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе в армии, несмотря на то что у него было диагностировано поражение головного мозга. Тогда он не предъявлял жалоб врачам-специалистам, в том числе неврологу и психиатру, поэтому у медиков не было оснований направлять Галявиева на дополнительные обследования. В 2021 году он проигнорировал вызов в военкомат. Юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин рассказал, что случай с Галявиевым не является редкостью, поскольку военкоматы признают годными «и хромых, и психически нездоровых», лишь бы получилось «выполнить план», и счёл, что за признание годным к службе Ильназа Галявиева никого не накажут, поскольку тот совершил преступление, не будучи срочником.

Главный редактор оружейного сайта kalashnikov.ru Михаил Дегтярёв говорит, что в оружейном законодательстве ничего менять не нужно; что против таких ситуаций никакие изменения в оружейном законодательстве не помогут: если человек идёт на преступление, то он найдёт способ его совершить; а нахождение орудия — это лишь один из пунктов.

Законодательные инициативы 
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил правительству ужесточить законы об оружии в стране. Василий Пискарёв, председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, заявил, что законопроект об ужесточении ограничений на получение лицензии на оружие будет рассмотрен 12 мая. Кроме того, он заявил, что поддерживает идею привлекать Росгвардию к охране школ.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул необходимость ужесточить законодательство о незаконном обороте оружия и найти более эффективные подходы к защите школ.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила повысить возраст получения оружия до 21 года. Подобное предложение также вносилось в 2018 году.

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за выдачей лицензии на покупку гражданского оружия. Закон планируют дополнить статьёй 6.1 «Медицинские противопоказания к владению оружием, порядок их выявления», которая запрещает приобретать, хранить, носить и использовать оружие людям, не прошедшим проверку на наличие медицинских противопоказаний.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал пресекать героизацию Галявиева в интернете.

Реакция 
Согласно исследованию Левада-Центра, почти все россияне на конец мая 2021 года знают о трагедии, произошедшей в казанской школе 11 мая. Половина (53 %) респондентов внимательно следили за событиями, 44 % хотя бы что-то слышали об этом. Основными причинами трагедии респонденты считают психическое заболевание стрелявшего (21 %), невнимательность и халатность сотрудников школы, полиции, силовых органов, которые вовремя не отследили опасность (19 %), а также проблемы в семье нападавшего (невнимательность родителей, недостаточное воспитание, одиночество) (16 %).

Свои соболезнования семьям погибших в результате нападения на школу в Казани и всему народу России принес генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Президент Словакии выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани.

См. также 
 Массовое убийство в школе № 88 (2022 г.)
 Массовое убийство в Керченском политехническом колледже (2018 г.)
 Стрельба в школе № 263 (2014 г.)

Примечания

Ссылки 
 Стрельба в школе в Казани. Онлайн // ТАСС, 11 мая 2021
 Новости ТАСС: Стрельба в школе в Казани
 Стрельба в гимназии в Казани. Главное // Коммерсант, 11 мая 2021

Массовые убийства в России
Массовые убийства, совершённые в 2021 году
События 11 мая
Май 2021 года в России
История Казани
2021 год в Татарстане
События в Казани
Массовые убийства в школах России
Нападения на учебные заведения в России
Убийства в школах России